Hegedűs a háztetőn a Broadwayen 1964-ben bemutatott musical
 Hegedűs a háztetőn 1971-ben bemutatott film Norman Jewison rendezésében